Rörträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rörträsket (Jörns socken, Västerbotten, 722532-172537), sjö i Skellefteå kommun,  (22,6 ha)
Rörträsket (Jörns socken, Västerbotten, 724458-170009), sjö i Skellefteå kommun,  (6,3 ha)
Rörträsket (Jörns socken, Västerbotten, 724773-169782), sjö i Skellefteå kommun,  (5,08 ha)
Rörträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 719995-168678), sjö i Norsjö kommun,  (35,6 ha)
Rörträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 723309-167944), sjö i Norsjö kommun,  (86,1 ha)
Rörträsk by vid denna sjö i Norsjö kommun, 
Rörträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (22,3 ha)
Rörträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun och Luleå kommun,  (38,7 ha)
Rörträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725268-168274), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (21,1 ha)
Rörträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727871-169835), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Rörträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (37,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn